Lego House peut faire référence à :
 Lego House, un single d'Ed Sheeran ;
 Lego House, une maison pour le jouet Lego, à Billund, au Danemark.